De Rally van Monte Carlo 2017, formeel 85ème Rallye Automobile de Monte-Carlo, was de 85e editie van de Rally van Monte Carlo en de eerste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2017. Het was de 559e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Gap en de finish in Monte Carlo.

Verslag 
De aanvang van het 2017 seizoen in Monte Carlo zag de introductie van een nieuw tijdperk in het WK rally, met substantiële veranderingen in het technisch reglement voor de World Rally Cars om het kampioenschap een hernieuwd elan te geven. Door het vertrek van Volkswagen aan het einde van 2016, vond er tevens een stoelendans plaats om regerend kampioen Sébastien Ogier, die uiteindelijk bij M-Sport een eenjarig contract tekende. Achter het stuur van de nieuwe Ford Fiesta WRC schatte hij zijn kansen op een zege op voorhand voorzichtig in, maar bleef gedurende de rally redelijk in het spoor van leider Thierry Neuville, die een mogelijke overwinning met Hyundai als sneeuw voor de zon zag verdwijnen toen hij in de voorlaatste etappe van de rally zijn wielophanging brak en ver buiten het top tien klassement terugviel. Ogier voerde vervolgens het klassement aan en consolideerde naar M-Sport's eerste WK-rally overwinning sinds Groot-Brittannië in 2012 (toen nog opererend onder fabriekssteun van Ford). Een grotere verrassing was de tweede plaats van zijn voormalig teamgenoot Jari-Matti Latvala, die Toyota's terugkeer na een lange absentie in het kampioenschap bekroonde met een tweede plaats in de Yaris WRC. Ondanks deze bemoedigende prestatie, profiteerde hij naast Neuville's problemen ook van de motorpech die Ott Tänak op de slotdag overkwam, en hem achter Latvala op plaats drie zag terugvallen; een niettemin sterk optreden van het M-Sport team daarmee bevestigd. Ongetwijfeld de grootste verliezers waren Citroën: Kris Meeke en Stéphane Lefebvre waren door individuele excursies aan het begin van de tweede etappe al kansloos voor een hoge klassering. Dit maakte Craig Breen nota bene in de "oude" Citroën DS3 WRC met een vijfde plaats aan het einde van de rally de best geklasseerde rijder binnen het team.

De start van het nieuwe tijdperk werd enigszins overschaduwd door het ongeluk van Hayden Paddon op de openingsproef van de rally, waarbij een toeschouwer om het leven kwam.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 21,36 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally van Monte Carlo
Mon